El término Sinfonía n.º 48 (Mozart), puede aludir a dos composiciones atribuidas al compositor austríaco:

 La Sinfonía en fa mayor (KV 98/Anh. C11.04/Anh. 223b); esta obra también es conocida como Sinfonía n.º 56 (Mozart).
 La Sinfonía en re mayor (KV 111+120).

48